Апертура 2001 () — первая половина 72-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Статистика турнира на сайте terra.com.ar
 Чемпионат Аргентины 2001/02 на rsssf.com

2001
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2001 году